Приключе́ния То́ли Клю́квина:
 Приключения Толи Клюквина (повесть)
 Приключения Толи Клюквина (фильм)